Csaba György (1929–2020) orvos-biológus, egyetemi tanár
 Csaba György (1943) állatorvos
hasonló néven
 Csaba György Gábor (1948) csillagász, szakíró, középiskolai tanár